Титр может означать:

 Титры в кино и телевидении
 Титр раствора в химии
 Титр бактерий
 Титр антител 
 Титр (единица измерения) в текстильной промышленности